Grammatik (, von  „der Buchstabe“) bezeichnet:
 Grammatik, einen Teil der Sprachwissenschaft
 formale Grammatik, ein mathematisches Modell in der theoretischen Informatik
 Grammatik, ein Gebiet der Artes liberales
 Grammatik (Band), eine polnische Hip-Hop-Band

Siehe auch:
 Gramatik